Бенедето Закария () е адмирал, търговец и дипломат на Република Генуа. Владетел на Фокея и първият генуезки владетел на Хиос, основател на династията Закария, играла важна роля в историята на Византия и Латинската империя.

През 1264 Бенедето Закария е изпратен като посланик на Генуа в Константинопол, където се жени за една от сестрите на византийския император Михаил VIII Палеолог, а брат му Мануеле Закария получава като владение град Фокея на малоазиатския бряг, с прилежащите и мини за стипца. Въз основа на тази суровина, двамата братя изграждат търговска империя, която търгува от Черно море до Северна Африка. През 1304 г. флотът на Бенедето Закария завладява съседния остров Хиос и го прочиства от мюсюлмански пирати. Първоначално Бенедето го дава като владение на племенника си Тедисио (син на Мануеле Закария). През същата година Закария превзема островите Самос и Кос, които са били обезлюдени и императорът дава на генуезкия благородник правата да ги управлява като негов васал. През 1306, Тедисио окупира остров Тасос.

Бенедето умира през 1307 г. Като владетел на Хиос го наследява синът му Палеолого Закария.

Фамилия 
 Бенедето І Закария, владетел на Хиос (1304 – 1307)
 Мануеле Закария– владетел на Фокея (1287 – 1307)
 Николино Закария, брат на Бенедето І и Мануеле Закария, владетел на Фокея
 Палеолого Закария, син на Бенедето І Закария, владетел на Хиос (1307 – 1314)
 Мартино Закария, син на Палеолого Закария, владетел на Хиос (1314 – 1329)
 Бенедето ІІ Закария, брат на Мартино Закария, съвладетел на Хиос(1314 – 1325)
 Чентурионе І Закария, женен за Елена Асенина, дъщеря на Андроник Асен (1280 – 1351), внучка на цар Иван Асен III
 Андроник Асен Закария, владетел на Ахея.(† 1401) син на Чентурионе І Закария и Елена Асенина.
 Мария ІІ Закария, принцеса на Ахея (1402 – 1404) Съпруга на Педро Сан Суперано, владетел на Ахея (1396 – 1402)
 Чентурионе ІІ Асен Закария, последен владетел на Ахея 1404 – 1430), син на Андроник Асен Закария
 Катерина Асенина Закария, дъщера на Чентурионе ІІ Закария. (†1462) Съпруга на Тома Палеолог, деспот на Морея. Дъщеря им Зоя Палеологина се жени за руския цар Иван ІІІ.
 Йоан Асен Закария, незаконен син на Чентурионе ІІ Закария (†1469)

Източници 
 
 Василка Тъпкова-Заимова, Димитрова Димотрова, Пламен Павлов, Византия и византийския свят, издателство „Просвета“ 2011

Италиански адмирали
Хиос